Ця стаття про альбом. Див. також статтю про пісню Wild Dances (пісня)

«Wild Dances» — п'ятий студійний альбом української співачки Руслани. В Україні альбом отримав 7 платин продаючись у 700,000 копій.

Список пісень

Стандартне видання 
 «Wild Dances» — 3:00
 «Dance with the Wolves» — 3:57
 «Accordion Intro» — 1:00
 «The Same Star» — 4:19
 «Play, Musician» — 3:53
 «Like a Hurricane» — 2:36
 «The Tango We Used To Dance» — 3:45
 «Wild Dances [Harem's club mix]» — 3:16
 «Wild Dances [part II]» — 3:59
 «Wild Passion» — 4:00
 «Аркан» — 3:40
 «Коломийка» — 4:02
 «Hutsul Girl» — 3:55
 «Play, Musician [deep mix]» — 4:00
 «Wild Dances [Harem's percussion mix]» — 2:52

„Welcome to My Wild World“ (6 липня 2004)
 «Wild Dances»
 «Dance with the Wolves»
 «Accordion Intro»
 «The Same Star»
 «Play, Musician»
 «Like a Hurricane»
 «The Tango We Used to Dance»
 «Wild Dances» [harem's club mix]
 «Be Wild»
 «Wild Passion»
 «Аркан»
 «Коломийка»
 «Гуцулка»
 «Північна»
 «Play, Musician» [deep mix]
 «Wild Dances» [harem's percussion mix]

Wild Dances (Російське видання) (2004)
 «Wild Dances»
 «Dance with the Wolves»
 «Accordion Intro»
 «The Same Star»
 «Play, Musician»
 «Like a Hurricane»
 «The Tango We Used to Dance»
 «Wild Dances» [harem's club mix]
 «Wild Dances [part II]»
 «Wild Passion»
 «Play, Musician» [deep mix]
 «Wild Dances» [harem's percussion mix]

Wild Dances (Новорічне/Різдвяне видання) (21 лютого 2005)
 «Wild Dances» (Victory Dance) — 3:00
 «Dance with the Wolves» (Extreme Dance) — 3:57
 «Accordion Intro» (Ethno Dance) — 1:00
 «The Same Star» (Night Dance) — 4:19
 «Play, Musician» (Joy Dance) — 3:53
 «Like a Hurricane» (Drive Dance) — 2:36
 «Tango We Used to Dance» (Love Dance) — 3:45
 «Wild Dances [part II]» (Sympho Dance) — 3:59
 «Wild Passion» (Molfar Dance) — 4:00
 «Wild Dances» [Harem's Percussion Mix] (Thanks to Turkey) — 2:52
 «Dance with the Wolves» [Бонусний трек] — 3:51
 «Wild Dances» [C.Y.T. vs DJ Nick 2005 (Club Edit)] [Бонусний трек] — 4:10
 «The Same Star» [DJ Small & LV Club Mix] [Бонусний трек] — 6:45

Чарти

Сертифікати

Оформлення 

 Фотограф — Валерій Решетняк

Див. також 
 Дискографія Руслани

Примітки

Посилання 
   Дискографія Руслани. Офіційний сайт співачки. 

Альбоми Руслани